Ребошапка — прізвище.

 Ребошапка Іван — румунський фольклорист-україніст, педагог, перекладач.
 Ребошапка Теофіл — український поет.
Прізвища